Jarov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jarov (ort i Tjeckien, lat 49,87, long 13,47), Plzeň, 
 Jarov (ort i Tjeckien, lat 49,52, long 13,51), Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar